Brittany Nicole Waddell – cantante statunitense
 James Waddell Alexander – matematico statunitense
 Justine Waddell – attrice britannica
 Michael Waddell – giocatore di football americano statunitense
 Rob Waddell – canottiere neozelandese
 Tom Waddell – multiplista, dirigente sportivo e attivista statunitense 
 William Waddell – allenatore di calcio e calciatore britannico
 Zane Waddell – nuotatore sudafricano